Osoby o tym nazwisku:
 Hagbart Steffens – norweski żeglarz, olimpijczyk
 Henryk Steffens –  niemiecki malarz i litograf
 Henrich Steffens – niemiecki filozof, przyrodnik i poeta
 Jessica Steffens – amerykańska piłkarka wodna, olimpijka
 Max Gustav Steffens – gdański kupiec i belgijski urzędnik konsularny
 Otto Steffens – gdański prawnik, przedsiębiorca